Francisco Javier Pozo Núñez (Antofagasta, 5 de marzo de 1986) es un astrónomo y astrofísico chileno que trabaja en el estudio de los agujeros negros supermasivos.

Biografía 

Se licenció en 2009 en Física con mención en Astronomía por la Universidad Católica del Norte y, posteriormente en 2012 obtuvo un magíster en ciencias  en la misma casa de estudios. Obtuvo su doctorado en Astrofísica por la Universidad Ruhr de Bochum en 2014. 

Se encuentra trabajando en el Instituto de Astronomía de la Universidad Ruhr de Bochum de Alemania, junto con el Instituto Nicolaus Copernicus de Varsobia, en Polonia, además de colaborar con el Centro de Investigación de Física Teórica y Astrofísica de la Universidad de Haifa, Israel, el Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar y el Instituto para Estudios Teóricos de Heidelberg en Alemania.

Entre 2016-2018 lideró un proyecto de investigación con el propósito de estudiar el disco de acreción en agujeros negros supermasivos con el uso de un nuevo método observacional. El proyecto fue planeado y llevado a cabo en la Universidad de Haifa en Israel, en colaboración con la Universidad de Tel-Aviv y la Universidad de Bochum en Alemania. El uso de este nuevo sistema observacional, junto con la implementación de observaciones con telescopios robóticos, les permitió alcanzar una precisión sin precedentes que condujeron al descubrimiento de una nueva componente orbitando al agujero negro. El descubrimiento fue publicado en 2018 en Nature. El estudio determinó que esta nueva componente está formada de material de alta densidad que ha sido lanzado hacia las afueras del disco de acreción de un agujero negro supermasivo. El fenómeno ocurre debido a la fuerza de presión de radiación ejercida en las partículas de polvo ubicadas alrededor del disco de acreción y podría representar el origen del gas que orbita alrededor del agujero negro. Los resultados tiene un impacto directo en las mediciones de propiedades fundamentales como la velocidad del gas y la masa de los agujeros negros y su evolución en el universo.

Referencias 

Nacidos en Antofagasta
Astrofísicos de Chile
Alumnado de la Universidad Ruhr de Bochum
Alumnado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Profesores de la Universidad Ruhr de Bochum
Profesores de la Universidad de Haifa